Srednjak (Jastrebarsko) - plaats in Kroatië
 Srednjak (Pelješac) - eiland in Kroatië
 Srednjak (Bosnië en Herzegovina) - berg in Bosnië en Herzegovina
 Srednjak (Montenegro) - berg in Montenegro
 Srednjak (Slovenië) - beek in Slovenië